Ліве́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на захід від Парижа, 130 км на північний схід від Нанта, 24 км на схід від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ліве на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ліве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн